

Sigle 
 United States Ship – prefisso delle navi della flotta della marina militare USA
 USS – prefisso dei nomi delle astronavi della Federazione nel frachise Star Trek, con il significato di United Space Ship o United Star Ship

Codici 
 USS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sancti Spíritus (Cuba)
 USS – codice valutario ISO 4217 del Dollaro statunitense (Same day), codice per i fondi usato negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate
 Unione Sportiva Sangiorgese

Altri progetti